Contea di Tipton o Tipton County è la denominazione delle seguenti contee degli Stati Uniti:
 Contea di Tipton (Indiana)
 Contea di Tipton (Tennessee)